Farrapo - combatente na Revolução Farroupilha
 Farroupilha (Guerra dos Farrapos)
 Farrapos Rugby Clube - agremiação esportiva de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul
 Farrapos (Porto Alegre), bairro de Porto Alegre
 Avenida Farrapos, importante avenida de Porto Alegre

Desambiguação